De stille Amerikaan, een roman uit 1955 van Graham Greene
The Quiet American (1958), een verfilming van de gelijknamige roman onder regie van Joseph L. Mankiewicz
The Quiet American (2002), een verfilming van de gelijknamige roman onder regie van Phillip Noyce